Chamerernebtej (ḫˤ-mrr-nbty – v překladu z egyptštiny „Ta milovaná Oběma paními vychází“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

královnu 4. dynastie:

 Chamerernebtej I.
 Chamerernebtej II.

princeznu z 5. dynastie:

 Princezna Chamerernebtej – dcera faraona Niuserrea, manželka vezíra Ptahšepsese